Hawkeye est un mot anglais qui signifie œil de faucon.

Personnages de fiction 
Hawkeye peut désigner :
 Riza Hawkeye, un personnage du manga Fullmetal Alchemist ;
 Clint Barton, alias Hawkeye (Œil-de-faucon dans la version française), un archer appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Kate Bishop, alias Hawkeye, une archère appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 , un personnage de la série télévisée M*A*S*H.

Toponymes 

 Hawkeye, une ville du comté de Fayette, en Iowa, aux États-Unis ;
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Pulaski (Missouri) ;
 Hawkeye Point, le lieu naturel le plus élevé de l'Iowa.

Autres 
Hawkeye peut aussi désigner :
 Hawkeye, une série télévisée ;
 Grumman E-2 Hawkeye, un avion militaire de surveillance AWACS ;
 Hawk-Eye, un système informatique propriétaire destiné à l'arbitrage et utilisé pour le tennis, le cricket ou de billard ;
 Hawkeye State, un surnom de l'Iowa (États-Unis) ;
 , un tournoi de golf ;
 Hawkeyes de l'Iowa, un club omnisports universitaire de l'Université de l'Iowa.